In 1946 werd de zevende editie van de Pervaja Liga gespeeld, de tweede hoogste divisie voor voetbalclubs uit de Sovjet-Unie. In deze tijd heette de competitie nog Tweede Groep.  De competitie werd gespeeld van 9 mei tot 22 september. VVS Moskou werd kampioen.

Stachanovets Stalino nam de naam Sjachtjor Stalino aan en Traktor Tsjeljabinsk werd Dzerzjinets Tsjeljabinsk.

Eindstand

Groep Zuid

De toenmalige namen worden weergegeven, voor clubs uit nu onafhankelijke deelrepublieken wordt de Russische schrijfwijze weergegeven zoals destijds gebruikelijk was, de vlaggen van de huidige onafhankelijke staten geven aan uit welke republiek de clubs afkomstig zijn.

Groep Oost

De toenmalige namen worden weergegeven, voor clubs uit nu onafhankelijke deelrepublieken wordt de Russische schrijfwijze weergegeven zoals destijds gebruikelijk was, de vlaggen van de huidige onafhankelijke staten geven aan uit welke republiek de clubs afkomstig zijn.

Finale

Kampioen

Zie ook
 Sovjet Top Liga 1946

Externe link
 RSSSF

Pervaja Liga
Competitievoetbal 1945/46